Джованні Марія Наніно — пізньоренесансовий композитор римської школи, відомий викладач музики
 Джованні Бернардіно Наніно — пізньоренесансовий та ранньобароковий композитор вчитель багатьох видатних композиторів римської школи, молодший брат попереднього

Від  . Наніні () — множина від Наніно, зустрічається у джерелах стосовно обох братів.